Cet article dresse la liste les députés de la  de l'Eduskunta. Les députés de la législature 2019-2023 ont été élus lors des élections législatives du 14 avril 2019. Le Parlement compte 200 députés.

Députés élus

Notes et références